Rozkład jednostajny (zwany też jednorodnym, równomiernym) – rozkład prawdopodobieństwa, w którym funkcja rozkładu jest stała w całym nośniku rozkładu.

Wydziela się dwa jego przypadki szczególne:
 rozkład jednostajny dyskretny. Nośnik składa się z izolowanych punktów. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej z przyjmowanych przez zmienną losową wartości jest przy tym rozkładzie jednakowe.
 rozkład jednostajny ciągły. Nośnikiem jest przedział. Dla rozkładu jednostajnego ciągłego na przedziale [a, b] gęstość prawdopodobieństwa dla dowolnej wartości z tego przedziału jest jednakowa; przyjęcie przez zmienną wartości spoza przedziału jest zdarzeniem niemożliwym.

Rozkłady prawdopodobieństwa

su:Sebaran seragam#Kasus kontinyu